Białka může být:

1. vodní tok:

 Białka (přítok Divoké Orlice) –  potok v Orlické oblasti Bystřických hor, Dolnoslezské vojvodství, Polsko.
 Białka (přítok Krztynie) – říčka, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko.
 Białka (přítok Pilice) – řeka, okres Čenstochová, Slezské vojvodství, Polsko.
 aj.

2. sídlo:

 Białka (gmina Krotoszyce) – vesnice, gmina Krotoszyce, okres Lehnice, Dolnoslezské vojvodství, Polsko. 
 Białka (gmina Krasnystaw) – vesnice, gmina Kasnystaw, okres Krasnystaw, Lublinské vojvodství, Polsko. 
 Białka (gmina Milejów) – vesnice, gmina Milejów, okres Łęczna, Lublinské vojvodství, Polsko. 
 aj.